Terremoto di Costantinopoli del 557 – terremoto del 557
 Terremoto di Costantinopoli del 1509 – terremoto del 1509